El impostor – film del 1931 diretto da Lewis Seiler
El impostor – film del 1937 diretto da David Kirkland
El impostor – film del 1960 diretto da Emilio Fernández
El impostor – film del 1997 diretto da Alejandro Maci